Bullet puede referirse a:

 Bullet (película de 1996), una película estadounidense de 1996 protagonizada por Mickey Rourke y Tupac Shakur.
 Bullet (película de 2008), una película en idioma malayo.
 Bullet (canción de Misfits), una canción de la banda estadounidense de punk The Misfits.
 Bullet (canción de Franz Ferdinand), una canción de la banda escocesa Franz Ferdinand.
 Bullet (software), una biblioteca para la gestión de colisiones.